Suyo, muinicipalità delle Filippine nella provincia di Ilocos Sur
Suyo, distretto del Perù nella provincia di Ayabaca